Тюде́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Больё-сюр-Дордонь. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19271.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 25 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 249 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 145 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 101 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 101 активных работали 95 человек (58 мужчин и 37 женщин), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 44 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Придорожный крест (XVI век). Памятник истории с 1972 года
 Замок Сальванье
 Замок Лалле
 Замок Лакост

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез